Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim 2019 odbywały się w Collalbo we Włoszech w dniach 11–13 stycznia 2019 r. w kompleksie Ritten Arena. Uczestniczyli w nich łyżwiarze z różnych federacji. Po raz drugi wielobój i sprint rozgrywano w tym samym czasie i miejscu.

Sven Kramer i Ireen Wüst bronili tytułu mistrzów świata w wieloboju, natomiast Kai Verbij i Karolína Erbanová bronili tytułu mistrzów świata w sprincie.

Harmonogram

Wielobój

Mistrzostwa mężczyzn

500 metrów

5000 metrów

1500 metrów

10 000 metrów

Klasyfikacja medalowa

Mistrzostwa kobiet

500 metrów

3000 metrów

1500 metrów

5000 metrów

Klasyfikacja medalowa

Sprint

Mistrzostwa mężczyzn

500 metrów

1000 metrów

500 metrów

1000 metrów

Klasyfikacja medalowa

Mistrzostwa kobiet

500 metrów

1000 metrów

500 metrów

1000 metrów

Klasyfikacja końcowa 

Wyniki sporządzono na podstawie: https://live.isuresults.eu/events/2019_ITA_0001/schedule

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju